Golden Grove (South Carolina)
Golden Grove (Antigua en Barbuda)
Golden Grove (Jamaica)